Favonius peut faire référence à :
 Favonius, une divinité de la mythologie romaine ;
 Favonius, un genre de papillon de la famille des Lycaenidae ;
 Marcus Favonius ( ?-), édile puis préteur surnommé le singe de Caton (d'après Plutarque) ;
 Marcus Favonius Facilis, un centurion de la Legio XX Valeria qui mourut en Angleterre et dont la tombe est exposée au musée de Colchester ;
 Favonius, un philosophe cynique.